— синтоистское святилище в городе Тэнри префектуры Нара, в Японии.

Главной святыней Исоноками является драгоценный меч Фуцу-но-митама, ками этого святилища. По мнению некоторых синтоистских теологов, в данном случае речь идёт о митама (духе) всей Японии, обитающем в Исоноками. Согласно преданиям, это легендарный меч Тоцука-но-Цуруги, которым Сусаноо сразил дракона Ямата-но-Ороти, и помог легендарному императору Дзимму подчинить Японию. Меч был найден в императорском дворце при императоре Судзине и в 93 году до н. э. передан им в храм Исоноками.

Во внутренней части святилища хранится большое собрание холодного оружия, так как храм одновременно служил арсеналом. Одной из особенных реликвий этого собрания является Нанацусая-но-тати, меч с 7 лезвиями, изготовленный в 369 году. Согласно преданию, здесь также хранятся 1000 мечей, пожертвованных императором Суйнином. До реставрации Мэйдзи священнический сан в Исоноками передавался по наследству.

Святилище упоминается уже в «Энгисики». С 1871 по 1946 год святилище было официально причислено к  — высшей категории поддерживаемых государством святилищ.

Начиная с периода Ямато покровителями храма был род Мононобэ.

Согласно верованиям синтоистов, чистота ками в Исоноками обладает исцеляющей силой, и священнослужители храма являются создателями особых психосоматических упражнений, включающих в себя технику дыхания, молитвы, определённые движения тела и т. д.

Комплекс Исоноками-дзингу входит в число Национальных сокровищ Японии.

Примечания

Ссылки 
 

Синтоистские святилища в префектуре Нара
Национальные сокровища Японии
Тэнри